Никола́й Шидло́вский:
 Шидловский, Николай Владимирович (1843—1907) — действительный тайный советник, сенатор, член Государственного совета (с 1895).
 Шидловский, Николай Илиодорович (1859—1935) — политический деятель, депутат III и IV Думы.